Een verkeersweg:
A604 (België)
A604 (Groot-Brittannië)